Со́рса () — финская фамилия. Известные носители:

 Сорса, Калеви (1930—2004) — финский государственный и политический деятель.
 Сорса, Хейкки (род. 1981) — финский сноубордист, выступавший в хафпайпе.